In der Schachweltmeisterschaft 1951 verteidigte Michail Botwinnik seinen Weltmeistertitel erfolgreich gegen David Bronstein.

Botwinnik war seit 1948 Schachweltmeister; Bronstein hatte sich durch seine Siege beim Interzonenturnier Saltsjöbaden 1948 und beim Kandidatenturnier in Budapest 1950 für den Wettkampf um die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft war auf 24 Partien angesetzt. Die Regeln sahen vor, dass bei einem Gleichstand nach 24 Partien der Weltmeister seinen Titel behalten würde. Das Match fand von 15. März 1951 bis 11. Mai 1951 in Moskau statt.

Das Match verlief ausgesprochen dramatisch. Zunächst ging Bronstein in der fünften Partie in Führung. Botwinnik konnte aber gleich darauf die sechste und siebte Partie gewinnen und seinerseits die Führung übernehmen. Bis zur zwanzigsten Partie gelang es dem Herausforderer zweimal, auszugleichen, wonach der Weltmeister jeweils wieder die Führung übernahm. Nach Siegen in der 21. und 22. Partie sah aber Bronstein wie der neue Weltmeister aus. Botwinnik musste die 23. Partie, in der er Weiß hatte, unbedingt gewinnen. Ihm gelang dies in einem Endspiel mit zwei Läufern gegen zwei Springer, das in der Schachwelt große Bekanntheit erlangte. Die 24. und letzte Partie endete mit Remis, nachdem Bronstein trotz der weißen Steine keinen Eröffnungsverteil hatte erzielen können.

Botwinnik hatte damit seinen Titel verteidigt und blieb noch bis 1957 Schachweltmeister, während Bronstein sich für keinen Wettkampf um die Schachweltmeisterschaft mehr qualifizieren konnte.

Literatur 
 Michail Botwinnik: Wettkampf um die Schachweltmeisterschaft Michail Botwinnik – David Bronstein Moskau 1951. Edition Olms, Hombrechtikon/Zürich 2005. ISBN 3-283-00460-9.
 Hans Müller: Botwinnik – Bronstein. Der Kampf um die Schachweltmeisterschaft Moskau 1951. Verlag Alois Reichmann, Wien 1951.

Weblinks 
 Schachweltmeisterschaft 1951 bei Chessgames
 Ein Kurzfilm von Eldar Rjasanow

1951
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1951